Шагалалы — казахский топоним тюркского происхождения, основой которого является слово чайка ():

Реки 
 Шагалалы (Чаглинка) — река в Казахстане.

Населенные пункты 
Шагалалы (до 2018 г. — Чаглинка) — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
Шагалалы — село в Сарысуском районе Жамбылской области.
 Шагалалы — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.

См. также 
 Чаглинка (значения)